Finał K-1 World MAX 2007 (Ameba Presents K-1 World MAX 2007 World Championship Tournament Final) – szósty finałowy turniej cyklu K-1 MAX. Jego zwycięzcą i mistrzem K-1 World MAX został po raz drugi w karierze Andy Souwer (poprzednio w 2005 roku).

Rezultaty 

Legenda: 
Dec – decyzja sędziów, ExtR Dec – decyzja sędziów po dodatkowej rundzie, KO – nokaut, TKO – techniczny nokaut

Walka otwarcia (75 kg, 3x3 min):
  Gori vs  Ryogi – Gori przez jednogłośną decyzję (30-27, 30-27, 30-26) 
Walka rezerwowa nr 2 (3x3 min Ext.1R):
  Murat Direkçi vs   Satoruvashicoba – Direkci przez KO (2 nokdauny), 0:39 2R
Super walka (60 kg, 3x3 min):
  Hiroya vs  Kwon Eolzzang – Hiroya przez jednogłośną decyzję (30-29, 29-28, 30-28)
Walka rezerwowa nr 1 (3x3 min Ext.1R):
  Virgil Kalakoda vs   Takayuki Kohiruimaki – Kalakoda przez KO (2 nokdauny), 1:56 3R

Walki ćwierćfinałowe (3x3 min Ext.1R):
  Masato vs  Buakaw Por. Pramuk – Masato przez jednogłośną decyzję (30-27, 30-27, 29-27)
  Artur Kiszenko vs  Mike Zambidis – Kiszenko przez jednogłośną decyzję po dodatkowej rundzie (30-29, 30-30, 29-29; 10-9, 10-9, 10-9)
  Albert Kraus vs  Yoshihiro Satō – Kraus przez jednogłośną decyzję (30-29, 30-29, 30-29)
  Andy Souwer vs  Gago Drago – Souwer przez KO (prawy sierpowy), 1:43 2R

Walki półfinałowe (3x3 min Ext.1R):
  Masato vs  Artur Kiszenko  – Masato przez KO (lewy sierpowy), 0:41 2R
  Andy Souwer vs  Albert Kraus – Souwer przez decyzję większości (30-29, 30-30, 30-29)

Super walka (3x3 min Ext.1R):
  Lee Soo-hwan vs   Kazuya Yasuhiro – Lee przez jednogłośną decyzję (30-25, 30-26, 30-26)

Walka finałowa (3x3 min Ext.2R):
  Andy Souwer vs  Masato  – Souwer przez TKO (poddanie przez narożnik), 3:00 2R

Linki zewnętrzne 
Oficjalne wyniki

Turnieje K-1
2007 w sporcie